Звягино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 15 км, до центра муниципального образования Ростилово — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Заемье, Филино, Обнорская Слобода.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района